Alberto Giovannini (1878-1915) – attore italiano
 Alberto Giovannini (1882-1969) – politico ed economista italiano
 Alberto Giovannini (1912-1984) – giornalista e scrittore italiano, direttore negli anni '80 del Secolo d'Italia
 Alberto Giovannini – compositore, maestro e direttore dell'Istituto filarmonico di Udine
 Andrea Giovannini (1993) – pattinatore di velocità su ghiaccio italiano
 Attilio Giovannini (1924) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Bettina Giovannini (1958) – attrice italiana
 Bianca Giovannini (cantante) (1967) – cantante e cantautrice italiana
 Bianca Giovannini (pittrice) (...-1744) – pittrice bolognese
 Bruno Giovannini (1942) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Carlotta Giovannini (1990) – ginnasta italiana
 Corrado Giovannini (1917) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Domenico Giovannini (XX sec.) – missionario salesiano, fondò in Brasile le Suore missionarie di Gesù Crocifisso
 Elio Giovannini (1929) – politico e sindacalista italiano
 Emanuele Giovannini – autore italiano di programmi televisivi
 Emanuela Giovannini (1975) – drammaturga, regista e dialoghista italiana
 Emilio Giovannini (1906–...) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Enrico Giovannini (1957) – economista e statistico italiano, Ministro del Lavoro nel Governo Letta
 Ernesto Giovannini – capitano di fregata italiano, comandante del Jalea (sommergibile 1913)
 Fabio Giovannini (1958-) – giornalista italiano, saggista di cinema e politica
 Giacomo Maria Giovannini (1667-1717) – pittore italiano
 Giorgio Giovannini (1925-2007) – scenografo italiano
 Giovanni Giovannini (1920-2008) – giornalista e scrittore italiano
 Giulio Giovannini (1925-2005) – alpinista e avvocato italiano
 Guglielmo Giovannini (1925-1990) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo difensore
 Maria Giovannini (1937) – attrice, modella e conduttrice televisiva italiana
 Riccardo Giovannini (2003) – tuffatore italiano
 Romeo Giovannini (1913-2005) – giornalista, scrittore e critico letterario italiano
 Roberto Giovannini (1918-1995) – politico italiano
 Rudy Giovannini, all'anagrafe Rudi (1974) – cantante e tenore italiano
 Ruggero Giovannini (1922-1983) – fumettista italiano
 Sandro Giovannini (1915-1977) – commediografo e drammaturgo italiano